Peep Show kan syfta på:

 Peep-Show – ett album av rockgruppen Reeperbahn.
 Peep Show (TV-serie) – en brittisk komediserie.